Frandsen ist der Familienname folgender Personen:

 Aage Frandsen (1890–1968), dänischer Turner
 Anders Frandsen (1960–2012), dänischer Sänger und Moderator
 Arden N. Frandsen (1902–2002), US-amerikanischer Psychologe
 Astrid Glenner-Frandsen (* 1993), dänische Sprinterin
 Erik A. Frandsen (* 1957), dänischer Maler und Grafiker
 Henrik Frandsen (* 1961), dänischer Politiker
 Jørgen Frandsen (* 1944), dänischer Handballspieler
 Kevin Frandsen (* 1982), US-amerikanischer Baseballspieler
 Per Frandsen (* 1970), dänischer Fußballspieler
 Rasmus Frandsen (1886–1974), dänischer Ruderer
 Scott Frandsen (* 1980), kanadischer Ruderer

Siehe auch:
 Franzen
 Fransen
 Frantzen